Żerków peut désigner en Pologne :
 Żerków, commune urbaine-rurale de la Voïvodie de Grande-Pologne
 Żerków, ville de la voïvodie de Grande-Pologne
 Żerków, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Żerków, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 le parc naturel de Żerków-Czeszewo, parc naturel de la voïvodie de Grande-Pologne